«Кувырок через голову» — советский комедийный художественный фильм режиссёра Эдуарда Гаврилова по мотивам повести Зои Журавлёвой.

Сюжет 
Ася живёт в большой семье, где всегда весело. В доме много животных: собака, крыса, кошка, попугай, змея. Родители Аси и она сама приносят в дом новых жильцов и вместе с ними попадают в разные забавные ситуации. Однако Асе приходится пережить не очень приятный момент — кошка Мария-Антуанетта съела попугая и исчезла.

В ролях 
 Аня Мигдал — Ася Жукова
 Анастасия Вознесенская — Татьяна Фёдоровна Жукова, мама Аси
 Андрей Мягков — Юрий Георгиевич Жуков, папа Аси
 Вася Бургман — Вадим Богданов
 Елена Санаева — Лина, мама Богданова
 Екатерина Васильева — Неля Чукреева, мама Даши, актриса театра
 Лена Шляховая — Даша Чукреева, одноклассница Аси
 Юрий Богатырёв — Алексей Стурис, актер театра, хозяин попугая
 Зиновий Гердт — хозяин крысы
 Людмила Аринина — тётя Вера, сестра Юрия Жукова, ветеринарный врач
 Георгий Бурков — Николай Митрофанович, покупатель на собачьем рынке
 Марина Дюжева — Анна Ивановна, завуч школы
 Марина Левтова — Нина Максимовна, Асина учительница
 Мария Виноградова — Нина Степановна, продавщица
 Владимир Грамматиков — Федор Пронин
 Валентин Смирнитский — хозяин кошки Пенелопы
 Нина Тер-Осипян — хозяйка кокер-спаниеля
 Александр Сажин — хозяин петуха
 Майя Полонская — подруга детства хозяйки кокер-спаниеля
 Юрий Сорокин — режиссёр театра
 Светлана Харлап — Лиля, первая любовь Юрия
 Лидия Королёва — тётка с гусем
 Сергей Рошинец — хозяин кота
 Зоя Толбузина — прохожая
 Ольга Голованова — продавщица
 Владимир Басов — продавец эрдельтерьера Эммы

Исполнительница главной роли Аня Мигдал — дочь физика Александра Мигдала, внучка академика физика-теоретика Аркадия Мигдала, жена младшего сына Татьяны Толстой. Живёт с мужем в США, играет в театре и снимается в американских фильмах.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Хмелик
 Режиссёр: Эдуард Гаврилов
 Оператор: Инна Зарафьян
 Композитор: Владимир Львовский
 Художник: Евгений Штапенко

Примечания 

Фильмы СССР 1987 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1987 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Эдуарда Гаврилова
Фильмы о собаках
Экранизации повестей